Tulstrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tulstrup Kirke (Skanderborg Kommune) – en kirke i Tulstrup Sogn i Skanderborg Kommune
 Tulstrup Kirke (Århus Kommune) – en kirke i Tulstrup Sogn i Århus Kommune